Destiny's Child World Tour é um DVD ao vivo lançado em 2003 pelo grupo Destiny's Child, o show mostrado no DVD foi filmado no Rotterdam, Holanda durante a turnê mundial do grupo em 2002.

Faixas

Desempenho

Paradas semanais

Certificações 

Álbuns de vídeo de 2003
Álbuns de vídeo de Destiny's Child